Соревнования по парусному спорту в классе «Лазер» на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 16 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из 46 стран. Как и в женских соревнованиях в классе «Лазер Радиал» у мужчин во всех 10 гонках предварительного раунда были разные победители. Действующим олимпийским чемпионом являлся австралиец Том Слингсби, который после Игр в Лондоне практически перестал выступать на крупных международных соревнованиях.

Олимпийским чемпионом 2016 года стал австралиец Том Бёртон, который стал первым в истории соревнований в классе «Лазер» на Олимпийских играх, кому удалось завоевать золотую медаль, не выиграв по ходу турнира ни одной гонки. Дважды Бёртон становился вторым, а в медальной гонке пришёл к финишу третьим, однако стабильные результаты на протяжении всех 11 гонок позволили ему стать чемпионом. До заключительного дня соревнований главным претендентом на победу считался хорват Тончи Стипанович, который на Играх в Лондоне занял обидное 4-е место. Перед стартом заключительной гонки Стипанович опережал Бёртона на 10 очков, однако неудача в медальной гонке отбросила его на итоговую вторую позицию. Эта медаль стала для Хорватии первой в истории в парусном спорте. А уже на следующий день первое олимпийское золото для Хорватии в классе «470» выиграли Шиме Фантела и Игор Маренич. Обладателем бронзовой медали в классе «Лазер» стал новозеландец Сэм Мич.

Впервые в карьере без олимпийской медали остался бразилец Роберт Шейдт, который занял 4-е место. Ранее бразильский яхтсмен был призёром Игр в классе «Лазер» (1996—2004) и «Звёздный» (2008—2012).

Медалисты

Расписание 

Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
Основные соревнования по парусному спорту в классе Лазер состояли из 10 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишную черту. 10 лучших спортсменов по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсмен, набравший наименьшее количество очков, становился олимпийским чемпионом.

Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 47 очков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты соревнований  на сайте Sports-reference.com 
 Результаты  на сайте ISAF 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года